Ian Gibson est un nom pouvant désigner:

Sports
 (1936-1963), docteur et joueur de cricket anglais
 (1943-2016), joueur de football écossais
 (né en février 1956), joueur de football écossais
 (né en juillet 1956), joueur de football écossais
, joueur de football écossais

Autres
 (né en 1938), homme politique travailliste britannique
Ian Gibson (né en 1939), auteur hispanophile irlandais
 (né en 1946), auteur de comics britannique
 (né en 1947), homme d'affaires britannique
 (né en 1963), professeur d'ingénierie écossais

Voir aussi

Gibson, Ian